

Anno 
 552 o 552 a.C.

Codici 
 552 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di San Vittore, di Bologna

Matematica 
 552 – numero